

Patronyme 

Le nom de Maurice Baquet peut faire référence à plusieurs personnes :

Maurice Baquet (acteur, violoncelliste) : né en 1911, violoncelliste, alpiniste, acteur de cinéma et de théâtre français ;
Maurice Baquet (enseignant ENSEP) : né en 1897, enseignant au cours supérieur d'EP, à l'ENSEP et à l'INS.